Santo Antônio do Monte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Monte (ort), Minas Gerais, 
 Santo Antônio do Monte (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar